Anne Abeillé (née en 1962), linguiste française ;
 Jean Abeillé (né en 1932), acteur français.